Declaración de independencia o proclamación de independencia puede referirse a cualquier declaración o proclamación de independencia, especialmente la de una nación que mediante ese procedimiento pretende constituirse en un Estado independiente

Declaraciones de independencia nacional 
 Declaración de Arbroath (Escocia, 1320) - La primera declaración de independencia formal que se conoce;
 Acta de abjuración (1581) - Declaración de independencia formal de las provincias del norte de los Países Bajos de su obediencia al rey Felipe II de España;
 Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) - Declaración de la independencia de las Trece Colonias inglesas en Norteamérica, que dio origen a Estados Unidos de América;
 Acta de Independencia de Colombia (1810);
 Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela (1811);
 Declaración de Independencia de la América Septentrional (México, 1813) - Declaración de independencia de los territorios españoles en Norteamérica;
 Declaración de independencia de la Argentina (Provincias Unidas en Sud América, 1816);
 Declaración de Independencia de Chile (1818);
 Acta de Independencia del Imperio Mexicano (1821);
 Acta de Independencia de América Central (1821) - Firmada por representantes de las regiones de la Capitanía General de Guatemala;
 Declaración de Independencia del Perú (1821);
 Declaración de Independencia de Bolivia (1825);
 Declaratoria de la independencia (Provincia Oriental, 1825) (hoy Uruguay);
 Declaración de Independencia de Texas (1836);
 Acta de Independencia de Yucatán (1841);
 Acta de la Independencia del Paraguay (1842);
 Declaración de Independencia de Filipinas (1898);
 Proclamación de la República Irlandesa (1916);
 Declaración de Independencia de Lituania (1918);
 Declaración de independencia de Israel (1948);
 Declaración de independencia de Kosovo (2008);
 Declaración de independencia de Cataluña (2017).

Obras de arte 
Declaración de Independencia (John Trumbull), cuadro